«Hoćemo gusle» — другий студійний альбом чорногорського музиканта Рамбо Амадеуса. Випущений 1989 року.

Списки композицій

Посилання 
 Hoćemo gusle  на сайті Discogs

Альбоми Рамбо Амадеуса